Burning (The War on Drugs), een single van de Amerikaanse indierockband The War on Drugs
 Burning, de internationale titel van de Zuid-Koreaanse dramafilm Beoning